Rond ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Rond (1942–2013), deutscher Discjockey und Sänger, auch bekannt als Löwe

Rond ist auch
 ein Ortsteil der französischen Gemeinde Taninges
 Mont Rond (1596 m), ein Berggipfel im Jura, Département Ain, Frankreich 

Siehe auch:
 Le Rond
 Ronde